Mittelalterliche Musik bezeichnet:
 die europäische Musik des Mittelalters vom 9. bis ins 15. Jahrhundert
 die Musik der Mittelalterszene, modernes Musikgenre ab den 1980er-Jahren